Хобот:

 Хобот — непарный вырост на переднем конце тела животного.
 Хобот, Манфред — австрийский писатель.
 DJ Хобот — российский музыкант.

См. также 
 Туманность Хобот Слона